Dorothea von Sachsen-Weimar ist der Name folgender Personen:

 Dorothea von Sachsen-Altenburg (1601–1675), durch Geburt Prinzessin von Sachsen-Weimar, später von Sachsen-Altenburg und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Eisenach
 Dorothea Maria von Sachsen-Weimar (1641–1675), Prinzessin von Sachsen-Weimar und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Zeitz
 Dorothea Maria von Anhalt (1574–1617), askanisch-anhaltische Prinzessin, Äbtissin des freien weltlichen Stiftes Gernrode und Frose und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar
 Dorothea Susanne von der Pfalz (1544–1592), Prinzessin von der Pfalz und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar 

siehe auch:
 Anna Dorothea von Sachsen-Weimar (1657–1704), Äbtissin des Reichsstifts Quedlinburg
 Eleonore Dorothea von Anhalt-Dessau (1602–1664), Prinzessin von Anhalt-Dessau und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar